4-й выпуск  Тура Пекина — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Китая в окрестностях её столицы Пекина. Гонка прошла с 10 по 14 октября 2014 года в рамках Мирового тура UCI 2014 и стала последней в своей истории. Защищал звание победителя испанец Беньят Инчаусти. Победителем стал экс-чемпион мира, бельгиец Филипп Жильбер из команды .

Участники 
На старт вышли только команды, обладающие лицензией UCI ProTeam. 10 сентября выяснилось, что Валентин Иглинский из команды  дал положительный допинг-тест на EPO во время гонки Энеко Тур. Он признался в употреблении допинга команде и был немедленно уволен. А через три недели его брат Максим Иглинский был временно отстранен UCI за положительный результат допинг-тест также на EPO сданный 1 августа. Позже было объявлено, что команда  отказалась от участия в гонке в соответствии с правилами движения «За заслуживающий доверия велоспорт» (MPCC), членом которого она являлась, которые гласят, что команда с двумя позитивныит допинг-пробами за короткий промежуток времени не должна участвовать в следующей гонке Мирового тура. Поэтому на старт вышло всего 17 команд.

На гонке планировалось участие двух лидеров индивидуального рейтинга Мирового тура — испанцев Альберто Контадора и Алехандро Вальверде, победеителя и призёра прошедшей Вуэльты Испании, чтобы определить лучшего по итогам года. Однако сочетание успеха Вальверде и травмы Контадора на Джиро ди Ломбардия, предыдущей гонке в календаре, привело к тому что в итоге ни один из них не принял участие на Туре Пекина.

Маршрут
На гонке как и в прошлом году отсутствовала индивидуальная гонка. Маршрут включал два холмистых и два горных этапа. Заключительный этап как и в 2012 году был плоский и прошёл в центре Пекина. Во время гонки второй этап был сокращён на 36,5 км из-за смога.

Ход Гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

2014 год в велоспорте
Спорт в Китае в 2014 году
Октябрь 2014 года